Neo-Geo for NESiCAxLive peut évoquer :

 Neo-Geo AES, la console Neo-Geo de SNK;
 Neo-Geo MVS, le système d'arcade Neo-Geo de SNK ;
 NESiCAxLive, la plate-forme de téléchargement du Taito Type X.